Напеа́нтус () — род семейства Геснериевые (), включающий в себя около 23 видов многолетних наземных корневищных трав.

Этимология названия 
Название рода происходит от  «napos»,  «eos» — рощи, открытые леса, и  «anthos» — цветок, цветы лесных долин.

Ботаническое описание 
Многолетние наземные корневищные травы. Стебли стелющиеся, иногда укореняющиеся в узлах. Листья супротивные, сидячие или с коротким черешком, обычно ланцетно-линейные до продолговатых лопатовидных, изогнутых; толщина листовой пластинки вариирует от перепончатой до бумагоподобной суховатой; цельнокрайные или пильчато-городчатые к вершине; устьица в группах.

Соцветия пазушные, цимозные, одноцветковые или многоцветковые, на цветоносах, зонтиковидные или кистевидно-метельчатые. Цветок почти актиноморфный или зигоморфный. Чашелистики до половины сросшиеся, формируют колокольчатую чашечку. Венчик колокольчатый, иногда вздутый, быстро опадающий, белого, синего, розового или лилового цвета; трубка может быть и в два раза длиннее чашечки, лопасти отгиба обычно распростёртые цельнокрайные с выемкой на верхушке. тычинок 5 или 4, есть 1 стаминодий, тычинки часто сросшиеся, по длине равны венчику или выступающие за его пределы, пыльники свободные, овальные, открываются по продольным бороздкам. Нектарники отсутствуют. Завязь верхняя, овальная или шаровидная, столбик изогнутый, рыльце слегка двухлопастное.

Плод — продолговатая, яйцевидная или шаровидная коробочка, погружена в чашечку; 2- или 4-створчатая, створки после раскрытия опадают.

Ареал и местообитание 
Влажные тропические леса Центральной и Южной Америки, Суринам, Карибский бассейн.

Хозяйственное значение и применение 
В культуре редко встречающееся растение.

Агротехника 
Растение нуждается в высокой влажности воздуха, поэтому успешное выращивание возможно в тепличках или цветочных витринах. Цветки живут недолго, но листья достаточно декоративны.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 16 видов:

Примечания

Литература 
 Все о комнатных фиалках. / Ван дер Неер, — СПб.: ООО «С3КЭО Кристалл», М.: Оникс, 2007—212 с.

Ссылки 
 Напеантус in A. Weber & L. E. Skog 2007
 World Checklist of Gesneriaceae
 Фотографии напеантуса

Растения по алфавиту
Геснериевые
Декоративные растения